

Сидорово — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Сидорово — село, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Сидорово — село, Грязовецький район, Вологодська область
 Сидорово — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Сидорово — село, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Сидорово — присілок, Параньгинський район, Марій Ел
 Сидорово — село, Тосненський район, Ленінградська область

Дивись також 
 Сидорове